Тохирджон Рахимджонович Муминов (; 6 августа 1970 года, Душанбе, Таджикская ССР, СССР) — советский и таджикский футболист, тренер. Позиция — полузащитник. Образование — высшее, 1991 году закончил ТИФК им. Калинина. Имеет лицензию «A» — AFC.

Биография 
Футбол стал заниматься с 10 лет. Начинал играть в дублирующем составе «Памира», однако за основу провел всего 1 игру на Кубок СССР. В 1990 стал выступать во 2-й лиге в фарм-клубе «Памира» — «Вахше» из Курган-Тюбе.

В первой половине 1990-х, в независимом чемпионате Таджикистана вновь выступал за «Памир».

Одновременно привлекался к редким играм сборной, что впрочем не помешало ему стать одним из лучших снайперов в составе. Рекордсмен сборной по числу проведенных игр и забитых мячей.

В 1996, после очередного развала «Памира», уехал в Узбекистан. Играл за «Андижан». Карьеру завершил в «Регар-ТадАЗе» (Душанбе).

За карьеру футболиста на профессиональном уровне забил около 90 голов в чемпионатах Таджикистана и Узбекистана

Был играющим тренером в гиссарском «Фаррухе». В 2007 работал с «Энергетиком» (Душанбе), в октябре 2008 — и. о. главного тренера «Вахша».

Позже — главный тренер вахдатского «Хайра».

Достижения в качестве игрока 
 (1993) — Серебряный призёр чемпионата Таджикистана
 (1994) — Серебряный призёр чемпионата Таджикистана
 (1995) — Чемпион Таджикистана
 (2005) — Обладатель кубка AFC

Достижения в качестве тренера 
 (2014) — 2 место, «Хайр» Вахдат
 (2015) — 3 место, «Равшан» Куляб
 (2017) — 3 место, «ЦСКА-Памир» Душанбе

Семья 
Женат, имеет 4-х детей.

Примечания

Ссылки 
 
 Тохир МУМИНОВ: «ХОЧУ ПЕРЕДАТЬ ВСЁ ЛУЧШЕЕ ИГРОКАМ»

Футболисты СССР
Футболисты Таджикистана
Игроки сборной Таджикистана по футболу
Игроки ФК «ЦСКА-Памир»
Игроки ФК «Хатлон»
Игроки ФК «Худжанд»
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК «Регар-ТадАЗ»
Игроки ФК «Баркчи»
Футбольные тренеры Таджикистана
Тренеры ФК «Баркчи»
Тренеры ФК «Вахш»
Тренеры ФК «Хайр»
Тренеры ФК «ЦСКА-Памир»
Тренеры ФК «Равшан»
Тренеры ФК «Истаравшан»
Тренеры ФК «Файзканд»